Barbu Catargiu – politico rumeno
 Elena Maria Catargiu-Obrenović – boiara moldava e rumena
 Irimie Catargiu – politico rumeno
 Lascăr Catargiu – politico rumeno